Балково — топоним:

Россия 
 Балково — деревня в Серпуховском районе Московской области.

Украина 
 Балково — село,  Токмакский район,  Запорожская область
 Балково — село,  Раздельнянский район,  Одесская область

См. также 
 Балковое — село,  Пятихатский район,  Днепропетровская область